Bueskydning for herrer under Sommer-OL 2020 bliver afviklet med deltagelse af 64 skytter. Konkurrencen foregår på Dream Island Archery Field, der ligger i Tokyo Bay zonen med seedningsskydning 24. juli 2020 og selve konkurrencen i perioden 28. juli - 1. august 2020.

Turneringsformat 
Bueskydningen starter med seedningsskydning, der er fælles for alle konkurrencerne. Således tæller resultatet af seedningsskydningen til både den individuelle konkurrence såvel som til holdkonkurrencen og konkurrencen for mixed hold. Hver skytte afgiver 72 pile under seedningsskydningen og opnår således en samlet score, der giver alle en placering fra nummer 1 til nummer 64. Efterfølgende kæmper de 64 skytter efter cup-modellen - to og to – nummer 1 mod nummer 64, nummer 2 mod nummer 63 osv. De 32 vindere kæmper herefter igen to og to og sådan fortsættes gennem ottendedels-finalen, kvartfinalen, semifinalen, bronzekampen og finalen. Alle kampe under cup-modellen afgøres som bedst af fem set, hvor hver skytte skyder tre pile i hver set. Vinderen af hver set modtager 2 points og der gives 1 point ved uafgjorte set. Såfremt det er uafgjort efter alle fem set, så skyderes der én pil og den tætteste på midten vinder.

Medaljefordeling

Elimineringsrunderne

Øverste lag

Andet lag

Tredje lag

Nederste lag

Finalerunde

Eksterne henvisninger 
 https://tokyo2020.jp/en/news/notice/20170610-01.html 
 https://tokyo2020.org/en/games/schedule/olympic/